La Third Division 1935-1936 è stato il 16º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 15º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Chesterfield (Third Division North) e Coventry City (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1936-1937.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1936-1937.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1935-1936
 Second Division 1935-1936
 FA Cup 1935-1936
 FA Charity Shield 1936

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935-1936